Жирје може бити:
 Жирје (острво), насељено острво у Јадранском мору:
 Жирје (Шибеник), насељено место на острву Жирје у саставу Града Шибеника, Република Хрватска
 Жирје (Сежана), насељено место у општини Сежана, Република Словенија